Женска тениска репрезентација Србије представља Србију у Фед куп тениском такмичењу, а њом управља Тениски савез Србије.

Највећи успех је остварила пласманом у финале 2012. године, када је репрезентација проглашена за најбољи женски тим од стране Олимпијског комитета Србије.

Фед куп тим

Историја 

Репрезентацији Србије се као правној наследници приписују сви резултати бивших држава (СЦГ, СРЈ, СФРЈ) што је значајно приликом одређивања домаћинства и одабира подлоге у сусретима Фед купа.

Селектори 

Јелена Генчић

Биљана Веселиновић, 1997 - 2004

Татјана Јечменица, 2005 - 2006

Дејан Вранеш, 2007 - 2014

Татјана Јечменица, 2015 -

Резултати под именом Србија

Биланс играчица 
Учинак тенисерки које су наступале за репрезентацију у Фед купу од 1969. Имена активних играчица су подебљана.

Види још 
 Фед куп
 Хопман куп
 Мушка тениска репрезентација Србије

Спољашње везе 

 Фед куп профил 

Фед куп
т
Тенис у Србији